HMS Prins Karl — название нескольких шведских кораблей.

 HMS Prins Karl (1679) — шведский линейный корабль, спущенный на воду в 1679 году;
 HMS Prins Karl (1682) — шведский линейный корабль, спущенный на воду в 1682 году;
 HMS Prins Karl (1684) — шведский линейный корабль, спущенный на воду в 1684 году;
 Prins Karl (галера) — шведская галера, спущенная на воду в 1719 году;
 HMS Prins Karl (1758) — шведский линейный корабль, спущенный на воду в 1758 году.